Litava (rijeka) ili Lajta (arh. Litva, njemački  Leitha, mađarski  Lajta) je rijeka u srednjoj Europi
 Litava (Krupina, Slovačka), naselje u okrugu Krupina, Slovačka